Die Comfort Inn Open 2008 fanden vom 15. bis 20. Januar 2008 in North Vancouver, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Vorjahressieger war Shahier Razik, der erneut das Finale erreichte und dort auf Adrian Grant traf. Grant gewann das Endspiel mit 11:7, 4:11, 9:11, 11:2 und 11:1.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt David Phillips einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
Sportveranstaltung in British Columbia
Squashturnier in Kanada
Sport (North Vancouver)